Mercedes-Benz Arena je multifunkční aréna nacházející se v Berlíně, hlavním městě Německa. Byla vystavěna v městské části Friedrichshain, která je součástí městského obvodu (něm. Bezirk) Friedrichshain-Kreuzberg. Byla otevřena dne 12. září 2008. Developerem stavby je společnost Anschutz Entertainment Group, která postavila např. i losangeleské Staples Center. Aréna nese název O2 World od doby, co společnost Telefonica O2 Deutschland zakoupila práva od Anschutz Entertainment Group.

Využití 
Tato víceúčelová vysokokapacitní aréna je domovským stadionem hokejového týmu Eisbären Berlín. Hraje se zde i házená nebo basketbal. V roce 2009 aréna hostila turnaj Final Four Euroligy basketbalistů. Pořádají se zde také netradiční atletické mítinky a například v roce 2019 zde německá diskařka Nadine Müllerová překonala halový světový rekord žen v hodu diskem výkonem 63,89 metru.

Odkazy

Reference

Související články 
 Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)

Externí odkazy 
  Oficiální stránka 
 Obrázky O2 World

Hokejové stadiony v Německu
Sportovní zařízení v Berlíně
Postaveno v Německu 2008